

Cinema 
Il pirata nero (The Black Pirate) – film del 1926 diretto da Albert Parker
Il pirata nero (The Black Pirates) – film del 1954 diretto da Allen H. Miner

Giochi 
Il pirata nero (Der schwarze Pirat) – gioco da tavolo tedesco del 2006 ideato da Guido Hoffmann